Diego Corrientes puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Diego Corrientes Mateos, bandolero español.
Diego Corrientes o El bandido generoso (1848), famoso drama de José María Gutiérrez de Alba.
 Diego Corrientes (película de 1936).
 Diego Corrientes (película de 1959).
 Diego Corrientes. Historia de un bandido célebre, novela de Manuel Fernández y González de 1866.